Podprzestrzeń warunkowo zwarta (lub względnie zwarta) - mówimy, że podprzestrzeń Y danej przestrzeni topologicznej X jest warunkowo zwarta, jeśli jej domknięcie jest zwarte.

Przestrzenie topologiczne